Miran steht für:

 eine antike Oasenstadt in China, siehe Miran
 ein Ort auf der indonesischen Insel Gorom, siehe Miran (Gorom)